Dit is de wereldranglijst van november 1995 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 21 november 1995.

Mannen 11